Жеротин може бити:

 Жеротин (Лоуни), насељено мјесто у округу Лоуни, Устечки крај, Чешка Република
 Жеротин (Оломоуц), насељено мјесто у округу Оломоуц, Оломоуцки крај, Чешка Република